Naděje (tschechisch „Hoffnung“) steht für:
 Nadeje, tschechoslowakischer Film, siehe Hoffnung (1964)

 Naděje, Ortsteil der tschechischen Stadt Cvikov
 Eishöhle Naděje
 Talsperre Naděje